Une pompe à eau est une pompe qui permet la mise en mouvement de l'eau ; on peut la rencontrer sous différentes formes :
 une pompe à incendie est une pompe destinée à la lutte contre les incendies; 
 une noria est une pompe à eau qui permet, entre autres, d'irriguer les champs ;
 la vis d'Archimède permet de pomper l'eau sur un faible dénivelé ;
 dans un moteur à combustion interne, la pompe à eau est un élément du circuit de refroidissement qui permet de maintenir le moteur à sa température « idéale » de fonctionnement,
 en chimie et en physique pour obtenir un vide partiel, une trompe à eau est employée.